Коломійченко Іван Дмитрович (1914—1964) — Герой Радянського Союзу;
 Коломійченко Михайло Сидорович (1892—1973) — український радянський хірург;
 Коломійченко Олексій Сидорович (1898—1974) — український радянський оториноларинголог.
 Коломійченко Тетяна Василівна — заслужений працівник охорони здоров'я України.
 Коломійченко Федір Євдокимович (1886 — 1938) — український політичний діяч початку ХХ століття.
 Шекун-Коломійченко Марія Феофанівна (1892—1938) — українська співачка початку ХХ століття.

Примітки 

Прізвища на -енко